|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Praag (officieel J&T Banka Prague Open) van 2016 vond plaats van maandag 25 tot en met zaterdag 30 april in de Tsjechische hoofdstad Praag. Het was de zestiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel-banen. Vergeleken met het jaar ervoor was de prijzenpot verdubbeld (van $250.000 naar $500.000).

Enkelspel 
Titelverdedigster Karolína Plíšková was het derde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Svetlana Koeznetsova bereikte eveneens de halve finale. Vanwege een buikspierblessure moest zij evenwel verstek laten gaan.

Het tweede reekshoofd, Lucie Šafářová uit Tsjechië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Australische Samantha Stosur in drie sets. Šafářová wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Praag op haar naam te schrijven. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste van 2016.

De Belgische Yanina Wickmayer was als achtste geplaatst. Zij verloor meteen haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Belinda Bencic en Kateřina Siniaková had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Siniaková speelde samen met Barbora Krejčíková – zij werden al in de eerste ronde uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, Raquel Atawo en Abigail Spears, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Irigoyen/Kania.

Het als tweede geplaatste duo Margarita Gasparjan / Andrea Hlaváčková won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel María Irigoyen en Paula Kania in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Russin Gasparjan had daarnaast reeds twee eerdere dubbelspeltitels met een andere partner; de Tsjechische Hlaváčková vijftien.

De Belgische Ysaline Bonaventure en Hsieh Su-wei uit Taiwan bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Praag 2016
Praag